Perissocope är ett släkte av kräftdjur. Perissocope ingår i familjen Harpacticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Perissocope